Hrom(II) selenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 130,956 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења селена 
Једињења хрома‎